Regal (motorfiets), een historisch Brits motorfietsmerk
 Regal (Minnesota), een plaats in Minnesota, VS